70-й чемпионат России по шахматам — соревнование, которое прошло в 2017 году. Чемпион России по шахматам определился в ходе суперфинала, который прошёл в Санкт-Петербурге со 2 по 15 декабря 2017 года. Чемпионом в 8-й раз стал Пётр Свидлер. Местом проведения турнира стал Музей политической истории России Санкт-Петербурга.

Общий призовой фонд составил 6 миллионов 300 тысяч российских рублей.

Главный судья соревнований — международный арбитр Игорь Болотинский.

Игровые дни: 3—7 и 9—14 декабря. Выходной день – 8 декабря.

Регламент 
 Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. 
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
 Допустимое время опоздания на тур – 15 минут. Игрок, появившийся за доской после пуска часов, но до истечения допустимого времени, наказывается штрафом в 10.000 рублей.
 Проведение обязательного читинг-контроля с соблюдением требований Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ, при повышенном уровне защиты.
 Участникам (участницам) запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до 40-го хода включительно.
 Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости), за исключением дележа I места:
 число партий, сыгранных чёрными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» белыми фигурами);
 коэффициент Бергера;
 количество побед;
 результат личной встречи;
 система Койя.
 При дележе I места игроки, претендующие на него, играют между собой партии в быстрые шахматы со следующим контролем времени: 15 минут + 10 секунд каждому участнику.

Участники 
В Суперфинале приняли участие 12 шахматистов:
 Никита Витюгов (Санкт-Петербург)
 Сергей Волков (Республика Мордовия)
 Даниил Дубов (Москва)
 Эрнесто Инаркиев (Москва)
 Владимир Малахов (Москва)
 Максим Матлаков (Санкт-Петербург)
 Евгений Романов (Санкт-Петербург)
 Александр Рязанцев (Москва)
 Пётр Свидлер (Санкт-Петербург)
 Санан Сюгиров (Самарская область)
 Евгений Томашевский (Саратовская область)
 Владимир Федосеев (Санкт-Петербург)

Турнирная таблица

Тай-брейк

Примечания 

Чемпионаты России по шахматам
2017 год в шахматах
Декабрь 2017 года
Спорт в России в 2017 году
2017 год в Санкт-Петербурге
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге